Леванов (Леванова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Леванов, Борис Васильевич (1932—2017) — советский и российский историк, ректор Брянского педагогического института (1980—1984).
 Леванов, Владимир Алексеевич (1928—1981) — работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда (1971).
 Леванов, Вадим Николаевич (1967—2011) — российский прозаик, драматург, режиссёр и педагог.

 Леванова, Евгения Анатольевна (род. 2000) — российская гимнастка, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
 Леванова, Татьяна Сергеевна (род. 1977) — российская детская писательница.

См. также 
 Ливанов
 Лифанов
 Левановский